Planadas kan syfta på:

Colombia 

 Planadas (kommun), Tolima, 
 Planadas (ort), Tolima,